Oedembia är ett släkte av insekter. Oedembia ingår i familjen Embiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnfotingar
Oedembia